Palazzo Grassi a Venezia
 Palazzo Grassi a Bologna
 Palazzo Grassi a Firenze
 Palazzo Grassi a Pisa